Steinitz puede referirse a:

Lugares
 Steinitz, una localidad de Alemania.

Personas
 Ernst Steinitz, matemático alemán;
 Wilhelm Steinitz, ajedrecista austríaco; o
 Yuval Steinitz, filósofo y político israelí.